Михаил Родионович Акулов () — советский и украинский историк, специалист в области истории Второй мировой войны и истории Крыма в период Второй мировой войны. Доктор исторических наук (1970), профессор (1970).

Биография 
Родился 23 ноября 1925 года в деревне Новокузнецово (на территории современного Куйбышевского района Новосибирской области). По окончании средней школы поступил учиться в Барнаульский пединститут, со второго курса которого был признан в советскую армию, где служил с января 1943 года по конец ноября 1945 года на 3-м Украинском фронте. Участвовал во многих боях.

В 1948 году окончил Новосибирский педагогический институт.

С 1971 года работал в Симферопольском государственном университете: на кафедре истории КПСС, политической истории, украиноведения, истории Украины. Был заведующим кафедрой с 1971 по 1994 годы.

Научная деятельность 
Основные работы:
 Керчь — город-герой. — М., 1980
 Организаторская и массово-политическая работа партийных организаций РСФСР в тылу 1941—1945 гг.- Л., 1980
 16 ноября 1920: [Освобождение Красной Армией Крыма]. — М., 1989 (в соавторстве)
 Крым в период Великой Отечественной войны 1941—1945: Сб. док. и мат. — Симферополь, 1973 (в соавторстве)

Награды 
 Орден Отечественной войны I степени (1945)
 Два ордена «Красная звезда» (1945)

Источники 
 Оксана Янковська. АКУЛОВ Михайло Родіонович // Українські історики XX століття: Біобібліографічний довідник / Інститут історії України НАН України. — Київ, 2006. ~ Вип. 2, ч. З. — 315с. (Серія «Українські історики»).
 Биография на сайте Таврической академии
 Биография на сайте Красноярского государственного аграрного университета

Историки Украины
Преподаватели Таврического национального университета им. В. И. Вернадского